Falcon Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Falcon Heights (Minnesota)
 Falcon Heights (Oregon)
 Falcon Heights (Texas)